Alberto Cerri, es un futbolista italiano 
 Francisco José Daniel Cerri, militar italiano
 Pierluigi Cerri,  arquitecto y diseñador italiano